Thera kan syfta på:
 Äldre namn för en ögrupp i Egeiska havet, se Santorini respektive den minoiska eruptionen.
 Ett fjärilssläkte, se Thera (djur).